Niemcy:
 Düsseldorf-Eller – dzielnica Düsseldorfu
 Düsseldorf-Eller – stacja kolejowa w Düsseldorfie
 Düsseldorf-Eller Mitte – przystanek kolejowy w Düsseldorfie
 Düsseldorf-Eller Süd – przystanek kolejowy w Düsseldorfie

Zobacz też:
 Eller